Il singolare del torneo di tennis Intelig Tennis Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale Alexandre Simoni 7-66, 4-6, 7-65.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (finale)
 André Sá (semifinali)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Flávio Saretta (secondo turno)

 Francisco Costa (secondo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Denis Golovanov (primo turno)
 Jean-François Bachelot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intelig Tennis Cup 2001